Hagleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hagleitner (1889–1935), österreichischer Gymnasialprofessor für Musik, Komponist und Theologe
 Kaspar Hagleitner (1779–1836), katholischer Geistlicher, Tiroler Freiheitskämpfer
 Maria Hagleitner (1907–1997), österreichische Politikerin (SPÖ)